El término carga puede referirse a:
 Carga (Derecho), gravamen que supone una minusvalía o lastre colgado a un derecho, que impide o dificulta su pleno ejercicio o la realización de la totalidad o parte de su valor.
 Carga (medida).
 Carga militar.

En Física existen distintos tipos de carga:
 Carga eléctrica, propiedad de la interacción electromagnética.
 Carga (electricidad), cualquier componente de un circuito que ofrece resistencia al paso de la corriente.
 Carga de color, la carga de color es una propiedad de los quarks y los gluones que está relacionada con su interacción fuerte en el contexto de la cromodinámica cuántica (QCD).

Y en transporte:
 Carga útil.
 Carga a granel.

Enlaces externos